Rytterne på det danske cykelhold Team CSC for 2005-sæsonen var:

2005